Peter Robinson peut désigner :
 Peter Robinson (1950-2022), un écrivain canadien, d'origine britannique, auteur de roman policier ;
 Peter Robinson (1948-), un homme d'État britannique d'Irlande du Nord ;
 J. Peter Robinson (1945-), musicien anglais.